A cidade italiana de Gênova sofreu os seguintes sítios:

 Cerco de Gênova (1508)
 Cerco de Gênova (1522)
 Cerco de Gênova (1800)

Desambiguação